Scyrotis är ett släkte av fjärilar. Scyrotis ingår i familjen Cecidosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Scyrotis